Agatharchos (Altgriechisch ᾿Αγάθαρχος) ist der Name folgender Personen:

 Agatharchos (Nauarch), syrakusischer Nauarch aus dem Jahre 413 v. Chr.
 Agatharchos (Maler), Maler aus Samos aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts